

Letteratura 
 Get a Life – romanzo di Nadine Gordimer del 2005

Musica 
 Get a Life – singolo di Julian Lennon del 1992, dall'album Help Yourself
Get a Life – album degli Stiff Little Fingers del 1994
 Get a Life – traccia dell'album Civilization, Phaze III di Frank Zappa del 1994
 Get a Life – traccia dell'album 3 dei FireHouse del 1995
 Get a Life – traccia dell'album Full Circle dei Pennywise del 1997
 Get a Life – traccia del singolo Life di Des'ree del 1998
 Get a Life – album dei Vice Squad del 1999
Get a Life! – album dei Redlynx del 2001
Get a Life – album degli Stage Dolls del 2004

Televisione 
Get a Life – serie televisiva statunitense
 La vita in un film (Get a Life) – episodio della seconda stagione di Men in Trees